Adrar puede referirse a:

 Adrar, ciudad de Argelia.
 Adrar, provincia de Argelia.
 Adrar, región de Mauritania.
 Meseta de Adrar, en Mauritania.
 Adrar de los Iforas, en Malí.
 Adrar Tigharghar, en Mali.